Järbo distrikt kan syfta på:

Järbo distrikt, Dalsland
Järbo distrikt, Gästrikland

Se även
Järbo församling
Järbo socken